Черна вода може да се отнася за:
 Черна вода - село в България, област Търговище, община Антоново
 Черна вода - град в Румъния, окръг Кюстенджа
 Черна вода - АЕЦ край гр. Черна вода